Ма́рья:
 Марья — вариант написания женского имени Мария.
 Марья — река в Карелии, впадает в озеро Сула.
 Марья — река в Архангельской области, впадает в Белое море.
 Марья — озеро в Карелии.

См. также 
 Мария (значения)